

Persone 
 Carlo Giuseppe Vespasiano Berio (1713-1794)– religioso e uomo di cultura italiano
 Giuseppe Berio (1841-1906) – politico italiano
 Luciano Berio (1925-2003)– compositore italiano

Altro 
 Berio – cavallo che ha vinto quattro carriere del Palio di Siena
 Biblioteca civica Berio – biblioteca di Genova
 Palazzo Berio – edificio di Napoli